Gurenseland is een gebied in het noorden van Ghana en Burkina Faso, dat bewoond wordt door het volk de Gurensi. Het gebied concentreert zich rondom de stad Bolgatanga.

Geografie van Ghana
Geografie van Burkina Faso